Лінія 3 (червона), інколи захід-схід — лінія метро Сан-Паулу, що пролягає між терміналом Палмейрас - Барра-Фунда (метро-CPTM) і станцією Корінтіанс-Ітакера.

Метро Сан-Паулу